Палма Горда има више значења:

 Палма Горда (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палма Горда (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палма Горда (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палма Горда (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палма Горда (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палма Горда (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палма Горда (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Горда (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику